Gravitacijska anomalija lahko pomeni:

 gravitacijska anomalija v fiziki
 gravitacijska anomalija v geodeziji in geofiziki